Der Korea Grand Prix Gold 2012 im Badminton fand vom 4. bis zum 9. Dezember 2012 im  Lee Yongdae Gymnasium in Hwasun, Südkorea statt. Es war die dritte Austragung dieser Veranstaltung, welche aus den Korea International hervorging.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Arif Abdul Latif (Halbfinale)
  Niluka Karunaratne (Viertelfinale)
  Brice Leverdez (3. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Finalist)
  Derek Wong Zi Liang (Halbfinale)
  Misha Zilberman (2. Runde)
  Misbun Ramdan Mohmed Misbun (2. Runde)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Sung Ji-hyun (Champion)
  Aprilia Yuswandari (Finalist)
  Tee Jing Yi (nicht angetreten)
  Sannatasah Saniru (1. Runde)
  Lydia Cheah Li Ya (1. Runde)
  Sonia Cheah Su Ya (Halbfinale)
  Chen Jiayuan (Viertelfinale)
  Akvilė Stapušaitytė (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Finalist)
  Jürgen Koch / Peter Zauner (nicht angetreten)
  Adrian Liu / Derrick Ng (2. Runde)
  Łukasz Moreń / Wojciech Szkudlarczyk (2. Runde)
  Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae (Champion)
  Andrei Adistia / Christopher Rusdianto (1. Runde)
  Nelson Heg Wei Keat / Teo Ee Yi (1. Runde)
  Chooi Kah Ming / Ow Yao Han (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Eom Hye-won / Chang Ye-na (Champion)
  Choi Hye-in / Kim So-young (2. Runde)
  Lee So-hee / Shin Seung-chan (Finalist)
  Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Yoo Yeon-seong / Chang Ye-na (Finalist)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Halbfinale)
  Alfian Eko Prasetya / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)
  Shin Baek-cheol / Eom Hye-won (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

Einzelnachweise 

2012
Sportveranstaltung in Jeollanam-do
BWF Grand Prix 2012